Tesalia kan syfta på:

Colombia 

 Tesalia (kommun), Huila, 
 Tesalia (ort), Huila,